Мистер Моркоу — персонаж книги Джанни Родари «Приключения Чиполлино».
 Моркоу (Carrot) — персонаж книг Терри Пратчетта о Плоском мире.